Чжу Да (, 1626 — 1705) — китайский художник, поэт и каллиграф времён империи Цин, известен под псевдонимом Бада Шаньжэнь (), человек с горы Бада.

Биография 
В 1644 году укрылся от маньчжурских войск в буддистском монастыре, в 1648 году стал монахом. В 1672 году покинул монастырь, вёл жизнь странствующего монаха-художника. Отличался эксцентричным поведением, резкими переменами настроений. Дружил и переписывался с Шитао. В 54 года порвал с монашеской жизнью и женился. О его жизни сложено множество легенд.

В честь Чжу Да назван кратер на Меркурии.

Творчество 
Мастер пейзажа, живописи цветов и птиц.

Литература 
 Cheng F. Chu Ta, 1626—1705, le génie du trait.Paris: Phébus, 1986
 Wang F. Master of the lotus garden: the life and art of Bada Shanren, 1626—1705. New Haven: Yale University Art Gallery; Yale UP, 1990

Примечания

Ссылки 
 Работы в музеях мира
 Биография, живопись on line
 Бадашаньжэнь (Чжу Да). Альбом 《Добрый вечер》(《安晩帖》), ок. 1694-1702,  бумага, тушь; 31,7 X 27,5 см; 22 листа,  — из коллекции музея  (Sumitomo Collection, Киото / Токио) — онлайн просмотр и искусствоведческое описание (яп.)
 Бадашаньжэнь на сайте музея Сэн-оку Хакуко кан
 Альбом 《安晚册》(《Добрый вечер》) — детальное описание (кит.)

Художники эпохи Цин
Художники Китая
Каллиграфы Китая
Китайские поэты
Поэты эпохи Цин
Поэты XVII века
Художники XVII века
Художники-монахи
Буддийские монахи